Colmello –comune rurale, istituzione medievale esistita in alcune regioni d'Italia
 Colmello – località di Marcon, comune in provincia di Venezia